Atirau (kazajo: Атырау облысы/Atırau oblısı/اتىراۋ وبلىسى, ruso: Атырауская область) es una de las catorce provincias que, junto con las tres ciudades independientes, conforman la República de Kazajistán. Su capital es la homónima Atirau. Está ubicada al oeste del país, limitando al norte con Kazajistán Occidental, al este con Aktobé, al sureste con Mangystau, al sur con el mar Caspio y al oeste con Rusia. Con 118 600 km² es la tercera provincia menos extensa —por delante de Kazajistán Meridional y Kazajistán Septentrional, la menos extensa— y con  en 2009, la segunda menos poblada, por delante de Mangystau.

Una gran parte de la provincia está situado en la rica zona petrolera de la depresión caspiana, por este motivo, muchos pozos petroleros han sido perforados la zona de Tengiz, y un oleoducto que va de Atyrau a Grozny, Rusia, donde se cruza con un oleoducto ruso que se dirige a Europa. La provincia es transcontinental, y se encuentra a medio camino entre Europa y Asia, con una mayor parte de territorio en la primera.

Administrativamente la isla Spirkin Oseredok pertenece a la provincia de Atyrau.

Referencias

Enlaces externos 

Provincias de Kazajistán
Atyrau